Комбинируемые диакритические знаки () — седьмой блок стандарта Юникод. Содержит наиболее распространённые комбинируемые символы, а также преобразователь порядка диакритических знаков.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Комбинируемые диакритические знакиОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+030x
| title="U+0300: COMBINING GRAVE ACCENT" | ◌̀
| title="U+0301: COMBINING ACUTE ACCENT" | ◌́
| title="U+0302: COMBINING CIRCUMFLEX ACCENT" | ◌̂
| title="U+0303: COMBINING TILDE" | ◌̃
| title="U+0304: COMBINING MACRON" | ◌̄
| title="U+0305: COMBINING OVERLINE" | ◌̅
| title="U+0306: COMBINING BREVE" | ◌̆
| title="U+0307: COMBINING DOT ABOVE" | ◌̇
| title="U+0308: COMBINING DIAERESIS" | ◌̈
| title="U+0309: COMBINING HOOK ABOVE" | ◌̉
| title="U+030A: COMBINING RING ABOVE" | ◌̊
| title="U+030B: COMBINING DOUBLE ACUTE ACCENT" | ◌̋
| title="U+030C: COMBINING CARON" | ◌̌
| title="U+030D: COMBINING VERTICAL LINE ABOVE" | ◌̍
| title="U+030E: COMBINING DOUBLE VERTICAL LINE ABOVE" | ◌̎
| title="U+030F: COMBINING DOUBLE GRAVE ACCENT" | ◌̏
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+031x
| title="U+0310: COMBINING CANDRABINDU" | ◌̐
| title="U+0311: COMBINING INVERTED BREVE" | ◌̑
| title="U+0312: COMBINING TURNED COMMA ABOVE" | ◌̒
| title="U+0313: COMBINING COMMA ABOVE" | ◌̓
| title="U+0314: COMBINING REVERSED COMMA ABOVE" | ◌̔
| title="U+0315: COMBINING COMMA ABOVE RIGHT" | ◌̕
| title="U+0316: COMBINING GRAVE ACCENT BELOW" | ◌̖
| title="U+0317: COMBINING ACUTE ACCENT BELOW" | ◌̗
| title="U+0318: COMBINING LEFT TACK BELOW" | ◌̘
| title="U+0319: COMBINING RIGHT TACK BELOW" | ◌̙
| title="U+031A: COMBINING LEFT ANGLE ABOVE" | ◌̚
| title="U+031B: COMBINING HORN" | ◌̛
| title="U+031C: COMBINING LEFT HALF RING BELOW" | ◌̜
| title="U+031D: COMBINING UP TACK BELOW" | ◌̝
| title="U+031E: COMBINING DOWN TACK BELOW" | ◌̞
| title="U+031F: COMBINING PLUS SIGN BELOW" | ◌̟
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+032x
| title="U+0320: COMBINING MINUS SIGN BELOW" | ◌̠
| title="U+0321: COMBINING PALATALIZED HOOK BELOW" | ◌̡
| title="U+0322: COMBINING RETROFLEX HOOK BELOW" | ◌̢
| title="U+0323: COMBINING DOT BELOW" | ◌̣
| title="U+0324: COMBINING DIAERESIS BELOW" | ◌̤
| title="U+0325: COMBINING RING BELOW" | ◌̥
| title="U+0326: COMBINING COMMA BELOW" | ◌̦
| title="U+0327: COMBINING CEDILLA" | ◌̧
| title="U+0328: COMBINING OGONEK" | ◌̨
| title="U+0329: COMBINING VERTICAL LINE BELOW" | ◌̩
| title="U+032A: COMBINING BRIDGE BELOW" | ◌̪
| title="U+032B: COMBINING INVERTED DOUBLE ARCH BELOW" | ◌̫
| title="U+032C: COMBINING CARON BELOW" | ◌̬
| title="U+032D: COMBINING CIRCUMFLEX ACCENT BELOW" | ◌̭
| title="U+032E: COMBINING BREVE BELOW" | ◌̮
| title="U+032F: COMBINING INVERTED BREVE BELOW" | ◌̯
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+033x
| title="U+0330: COMBINING TILDE BELOW" | ◌̰
| title="U+0331: COMBINING MACRON BELOW" | ◌̱
| title="U+0332: COMBINING LOW LINE" | ◌̲
| title="U+0333: COMBINING DOUBLE LOW LINE" | ◌̳
| title="U+0334: COMBINING TILDE OVERLAY" | ◌̴
| title="U+0335: COMBINING SHORT STROKE OVERLAY" | ◌̵
| title="U+0336: COMBINING LONG STROKE OVERLAY" | ◌̶
| title="U+0337: COMBINING SHORT SOLIDUS OVERLAY" | ◌̷
| title="U+0338: COMBINING LONG SOLIDUS OVERLAY" | ◌̸
| title="U+0339: COMBINING RIGHT HALF RING BELOW" | ◌̹
| title="U+033A: COMBINING INVERTED BRIDGE BELOW" | ◌̺
| title="U+033B: COMBINING SQUARE BELOW" | ◌̻
| title="U+033C: COMBINING SEAGULL BELOW" | ◌̼
| title="U+033D: COMBINING X ABOVE" | ◌̽
| title="U+033E: COMBINING VERTICAL TILDE" | ◌̾
| title="U+033F: COMBINING DOUBLE OVERLINE" | ◌̿
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+034x
| title="U+0340: COMBINING GRAVE TONE MARK" | ◌̀
| title="U+0341: COMBINING ACUTE TONE MARK" | ◌́
| title="U+0342: COMBINING GREEK PERISPOMENI" | ◌͂
| title="U+0343: COMBINING GREEK KORONIS" | ◌̓
| title="U+0344: COMBINING GREEK DIALYTIKA TONOS" | ◌̈́
| title="U+0345: COMBINING GREEK YPOGEGRAMMENI" | ◌ͅ
| title="U+0346: COMBINING BRIDGE ABOVE" | ◌͆
| title="U+0347: COMBINING EQUALS SIGN BELOW" | ◌͇
| title="U+0348: COMBINING DOUBLE VERTICAL LINE BELOW" | ◌͈
| title="U+0349: COMBINING LEFT ANGLE BELOW" | ◌͉
| title="U+034A: COMBINING NOT TILDE ABOVE" | ◌͊
| title="U+034B: COMBINING HOMOTHETIC ABOVE" | ◌͋
| title="U+034C: COMBINING ALMOST EQUAL TO ABOVE" | ◌͌
| title="U+034D: COMBINING LEFT RIGHT ARROW BELOW" | ◌͍
| title="U+034E: COMBINING UPWARDS ARROW BELOW" | ◌͎
| title="U+034F: COMBINING GRAPHEME JOINER (alias CGJ)" | CGJ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+035x
| title="U+0350: COMBINING RIGHT ARROWHEAD ABOVE" | ◌͐
| title="U+0351: COMBINING LEFT HALF RING ABOVE" | ◌͑
| title="U+0352: COMBINING FERMATA" | ◌͒
| title="U+0353: COMBINING X BELOW" | ◌͓
| title="U+0354: COMBINING LEFT ARROWHEAD BELOW" | ◌͔
| title="U+0355: COMBINING RIGHT ARROWHEAD BELOW" | ◌͕
| title="U+0356: COMBINING RIGHT ARROWHEAD AND UP ARROWHEAD BELOW" | ◌͖
| title="U+0357: COMBINING RIGHT HALF RING ABOVE" | ◌͗
| title="U+0358: COMBINING DOT ABOVE RIGHT" | ◌͘
| title="U+0359: COMBINING ASTERISK BELOW" | ◌͙
| title="U+035A: COMBINING DOUBLE RING BELOW" | ◌͚
| title="U+035B: COMBINING ZIGZAG ABOVE" | ◌͛
| title="U+035C: COMBINING DOUBLE BREVE BELOW" | ◌͜
| title="U+035D: COMBINING DOUBLE BREVE" | ◌͝
| title="U+035E: COMBINING DOUBLE MACRON" | ◌͞
| title="U+035F: COMBINING DOUBLE MACRON BELOW" | ◌͟
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+036x
| title="U+0360: COMBINING DOUBLE TILDE" | ◌͠
| title="U+0361: COMBINING DOUBLE INVERTED BREVE" | ◌͡
| title="U+0362: COMBINING DOUBLE RIGHTWARDS ARROW BELOW" | ◌͢
| title="U+0363: COMBINING LATIN SMALL LETTER A" | ◌ͣ
| title="U+0364: COMBINING LATIN SMALL LETTER E" | ◌ͤ
| title="U+0365: COMBINING LATIN SMALL LETTER I" | ◌ͥ
| title="U+0366: COMBINING LATIN SMALL LETTER O" | ◌ͦ
| title="U+0367: COMBINING LATIN SMALL LETTER U" | ◌ͧ
| title="U+0368: COMBINING LATIN SMALL LETTER C" | ◌ͨ
| title="U+0369: COMBINING LATIN SMALL LETTER D" | ◌ͩ
| title="U+036A: COMBINING LATIN SMALL LETTER H" | ◌ͪ
| title="U+036B: COMBINING LATIN SMALL LETTER M" | ◌ͫ
| title="U+036C: COMBINING LATIN SMALL LETTER R" | ◌ͬ
| title="U+036D: COMBINING LATIN SMALL LETTER T" | ◌ͭ
| title="U+036E: COMBINING LATIN SMALL LETTER V" | ◌ͮ
| title="U+036F: COMBINING LATIN SMALL LETTER X" | ◌ͯ
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию .
|}

См. также 
 Набор символов
 Расширения МФА
 Модификаторы букв
 Фонетические расширения
 Дополнение к фонетическим расширениям

Примечания